

Patronymes 
 Amicar de Lafage, lithographe français
 Georges de Lafage-Laujol (1830-1858), peintre et lithographe français
 Raymond Lafage (1656-1684), dessinateur et graveur français

Communes 
 Lafage : commune française, située dans le département de l'Aude
 Drémil-Lafage : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Lafage-sur-Sombre : commune française, située dans le département de la Corrèze

Références